est la formule brute de plusieurs isomères.

 adénosine triphosphate, numéro CAS 
 désoxyguanosine triphosphate, numéro CAS